Granma se refiere a:

 Yate Granma, embarcación usada por la resistencia encabezada por Fidel Castro durante la revolución cubana.
 Granma, periódico que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba fundado en 1925 y refundado cuatro décadas más tarde.
 Provincia de Granma; después de la división político administrativa de Cuba que tuvo lugar en 1976. Granma pasó a ser el nombre de una de las cinco divisiones a la que fue sometida la antigua provincia de Oriente.
 Universidad de Granma, universidad cubana.
 Central Azucarero Granma; central azucarero ubicado en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas. Se encuentra muy próximo al poblado de Coliseo. En sus terrenos operó mucho tiempo el bandolero Manuel García, el Rey de los Campos de Cuba, póstumamente ascendido a General del Ejército Libertador en la guerra contra España.